Termenul „Spirit” se poate referi la:

 Spirit, factor ideal al existenței; conștiință, gândire, rațiune, inteligență, suflet; în filozofia idealistă și în concepțiile mistico-religioase —  element considerat ca factor de bază al universului, opus materiei, identificat uneori cu divinitatea, „Spiritul Sfânt” 
 Spirit, entitate supranaturală, ființă imaginară, întruchipare a sufletelor celor morți; fantomă; duh
 Spirit (spirit aspru și spirit lin), semn grafic folosit în scrierea greacă pentru a arăta cum se pronunță un sunet din punct de vedere al aspirației 
 suflare, suflu, aer al respirației, suspin, stare sufletească, sentiment
 Spirit, album de debut al Leonei Lewis, lansat în noiembrie 2007 în Irlanda
 Spirit, echipă britanică de Formula 1
 Spirit, vehicul automat al misiunii NASA Mars Exploration Rover
 Spirit familiar, superstiție engleză în forma unui animal de casă
 B-2 Spirit, bombardier strategic american 
 Spirit of St. Louis, aeroplan cu care Charles Lindbergh a efectuat primul zbor solitar peste Oceanul Atlantic în mai 1927.

Etimologie 
Cuvântul românesc spirit nu este moștenit , ci a fost împrumutat din latinescul spiritus. Pentru sensul cuvântului „spirit” se poate considera și cuvântul francez esprit , citit [εs'pRi], cu sensul de „suflet”, „spirit”, care este moștenit (nu împrumutat) din limba latină. În franceză se cunosc formele espirit, din secolul al XII-lea, precum și esperit și esprit, din secolul al XIV-lea. Pentru stabilirea etimologiei acestui cuvânt mai poate fi luat în considerare și cuvântul din  , împrumutat din latina medievală.

„Esprit” 
Cuvântul francez esprit se poate referi la:
 Esprit Holdings, casă de mode
 Esprit (tehnologie), în informatică: o tehnologie de tip client/server
 Esprit (CAD/CAM), sistem de programare pentru mașini-unelte CNC
 Esprit (ziar), ziar francez pe tema personalismului
 Lotus Esprit, autoturism sport
 Esprit (joc), joc computerizat
 ESPRIT-Arena, stadion în Düsseldorf, Germania
 ESPRIT (cercetare), program al UE pentru sprijinul tehnologiei informației (IT) 
 ESPRIT (studiu), lucrare medicală despre eficiența substanței Dipyridamol la evitarea comoțiilor
 L'Esprit nouveau, revistă franceză care a apărut între anii 1920 - 1925.

Vezi și 
 Despre spirit, tratat științific atribuit lui Aristotel
 Despre spiritul legilor, studiu al lui Montesquieu asupra tipurilor de guvernare, lucrare  apărută la Geneva în 1748
 Fenomenologia spiritului, lucrare filozofică fundamentală a filozofului idealist german G. Hegel, publicată în 1807
 Cartea Spiritelor, lucrare fundamentală de spiritism a pedagogului francez  Allan Kardec, publicată în 1857
 Etica protestantă și spiritul capitalismului, lucrare de sociologia religiilor de Max Weber, apărută în Germania în 1904
 Spiritul critic în cultura românească, eseu sociologic publicat de Garabet Ibrăileanu în 1908  
 Anatomia, fiziologia și spiritul, poezie de Nichita Stănescu din volumul Epica Magna, apărut în 1978
 Listă de religii și tradiții spirituale 
 Negro spiritual, gen sau piesă de muzică afroamericană
 Spiritism.

Note

Bibliografie 
 Albert Dauzat, Jean Dubois, Henri Mitterand, Nouveau dictionnaire étymologique et historique par…, quatrième édition revue et corrigée, Librairie Larousse, Paris, 1977 ISBN 2-03-020210-X
 Ioan Oprea, Carmen Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Victoria Zăstroiu, Noul dicționar universal al limbii române, Litera Internațional, București - Chișinău, 2007  ISBN 978-973-675-307-7
 G. Guțu, Dicționar latin - român, Editura științifică și enciclopedică, București, 1983.